Vlinderen (bouwkunde), het vlak maken van gestort beton
het zwemmen met de vlinderslag